Holyoke Cottage bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Holyoke Cottage (Kansas), ID-Nr. 07001230
 Holyoke Cottage (New York), ID-Nr. 88002216